«Alive» — другий студійний альбом британської поп-співачки Джессі Джей. В Британії альбом вийшов 23 вересня 2013.

Список пісень 

Помітки
Весь вокал був спродюсований Claude Kelly, окрім треку "Magnetic", вокал якого був спродюсований Lorne Alistair Tennant та STL.
 вказує на вироблення доповнення.
 вказує на вироблення реміксу.

Чарти

Примітки 

Альбоми Джессі Джей
Альбоми Lava Records
Альбоми, спродюсовані Бенні Бланко